EMD — многозначная аббревиатура:
 EMD — Electro-Motive Diesel, Inc. Подразделение корпорации «Caterpillar» по производству тепловозов и электровозов.
 E.M.D. — шведский музыкальный коллектив.
 Empirical Mode Decomposition — метод разложения сигналов на т.н. «эмпирические моды»
 EMD 40 — мотовоз выпускавшийся в США с апреля 1940 по апрель 1943 года фирмой Electro-Motive Diesel.
 EMD DDA40X — восьмиосный американский тепловоз с электрической передачей.
 EMD DDM45 — узкоколейный тепловоз с электрической передачей, выпускавшийся компанией EMD.
 EMD F40PH — американский пассажирский четырёхосный тепловоз с электрической передачей.
 EMD F9 — магистральный грузовой тепловоз.
 EMD FP7 — магистральный грузо-пассажирский тепловоз.
 EMD GP35 — тепловоз производившийся с июля 1963 по январь 1966 заводами Electro-Motive Diesel и General Motors Diesel.
 EMD GP38 — тепловоз производившийся с января 1966 по декабрь 1971 заводами Electro-Motive Diesel и General Motors Diesel.
 EMD GP38-2 — американский четырёхосный тепловоз.
 EMD GP40 — тепловоз производившийся с ноября 1965 по декабрь 1971 заводами Electro-Motive Diesel и General Motors Diesel.
 EMD GP60 — американский 4-осный магистральный грузовой тепловоз типа 20-20.
 EMD GP7 — тепловоз производившийся в США заводами Electro-Motive Diesel и General Motors Diesel.
 EMD GP9 — 4-осный грузовой тепловоз, выпускавшийся фирмой Electro-Motive Diesel.
 EMD SD38 — американский шестиосный тепловоз.
 EMD SD39 — американский шестиосный тепловоз.
 EMD SD40 — американский шестиосный тепловоз с мощностью по дизелю 3300 л.с.
 EMD SD40-2 — 6-осный грузовой тепловоз, выпускавшийся фирмой Electro-Motive Diesel.
 EMD SD45 — американский шестиосный тепловоз с мощностью по дизелю 3800 л.с.
 EMD SD7 — американский грузовой тепловоз, производившийся в 1952-1953 годах.
 EMD SD89MAC — шестиосный тепловоз с электрической передачей производства General Motors Electro-Motive Division.
 EMD SW1200 — тепловоз, изготавливавшийся Electro-Motive Diesel.
 EMD SW1504 — тепловоз, изготавливавшийся Electro-Motive Diesel.
 EMD SW9 — маневровый тепловоз.